Натуральне число 1021
 1021 рік до нашої ери
 1021 рік нашої ери